Wong Chuk Hang (kiesdistrict)
Wong Chuk Hang Hospital
Wong Chuk Hang (dal)
Wong Chuk Hang Road
Wong Chuk Hang Estate
Wong Chuk Hang (MTR), metrostation in China